Georg Friedrich Grotefend (1775-1853) – linguista e insegnante tedesco
Hermann Grotefend (1845-1931) – storico tedesco
Friedrich August Grotefend (1798-1836) – filologo classico tedesco